Aznavour är ett armeniskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Aznavour (1924–2018), fransk sångare, skådespelare, sångtextförfattare och kompositör
 Georges Vincent Aznavour (1861–1920), osmansk-armenisk botaniker
 Seda Aznavour (född 1947), fransk sångerska och skådespelerska